Амстел — невелика річка в Нідерландах, на якій розташована столиця держави місто Амстердам.
 Amstel — нідерландська броварня.
 Амстердам Амстел — залізнична станція в Амстердамі.

Персоналії 

 Анне ван Амстел () — нідерландська письменниця.
 Кес ван Амстел () — нідерландський журналист.
 Ян ван Амстель () — нідерландський художник епохи Відродження.

Див. також 

 Амстел Голд Рейс — найпрестижніша одноденна велогонка в Нідерландах.